Коста Николов или Николаев е български революционер, войвода от Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Роден е в западномакедонския град Тетово, който тогава е в Османската империя. При избухването на Кресненско-Разложкото въстание е войвода на чета, която заедно с тези на Георги Караискаки, Павле Янков, Григор Огненов, Стефо Николов, Георги Пулевски, Николица Македонски, Георги Око, Константин Плеваков и Драгутин Новелич нахлува в Македония.

Бележки 

Български революционери от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Родени в Тетово